«Выставка женского труда в Швейцарии» () — национальная экспозиция, проведённая в 1928 году в Берне и в 1958 году в Цюрихе. САФФА была организована Союзом женских обществ (; ), Швейцарской католической женской лигой (; ) и 28 другими женскими ассоциациями Швейцарии, чтобы подчеркнуть важность труда и шаткое положение женщин, работающих по профессии в послевоенные годы.

Saffa 1928 года 

Первая выставка SAFFA прошла с 26 августа по 30 сентября 1928 года в районе Фирфельд () в Берне (ныне Ленггассе-Фельсенау) в доме, спроектированным и построенным руководителем организации Луизой (Lux) Гейер, первой женщиной-архитектором в Швейцарии. Здание для выставки было построено за три месяца с использованием сборных элементов из дерева. Открытие выставки упрочило репутацию Гейер как архитектора.

Основной темой выставки стал женский труд в семье, в повседневной жизни, в науке и искусстве, а также важность работающих женщин для экономики и общества Швейцарии. Одной из целей SAFFA было повысить уверенность женщины в своих навыках. Помимо этого, выставка проводила кампанию за политические права женщин, а также их доступ к оплачиваемому труду.

Один из знаковых символов этой первой выставки — огромная улитка на колеснице, символизирующая медлительность в вопросе предоставления женщинам избирательного права в Швейцарии.

Прибыль от проведённой выставки позволило в 1931 году создать кредитную организацию Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA с капиталом в 350 000 франков, которая должна была предоставлять кредиты женщинам, желающим создать своё собственное предприятие. 5 октября 1967 года она была признана общественно-полезной организацией.

Бернская ежедневная газета Der Bund посвятила свою первую страницу SAFFA в своём выпуске от 24 августа 1928 года.

Saffa 1958 года 

Вторая выставка SAFFA прошла с 17 июля по 15 сентября 1958 года на Landiwiese в цюрихском районе Воллисхофен (), в которой приняли участие свыше ста национальных и кантональных женских ассоциаций. Специально созданный для этого события искусственный остров на Цюрихском озере, так и названный «Остров Саффа» (), впоследствии стал популярным местом встреч. Главным архитектором выставки был Аннемари Хубахер-Констам (), а основной темой стал «Цикл жизни женщины в семье, на работе и государство». SAFFA показала подлинную роль, которую играют женщины в развивающейся экономике, выступая в качестве потребителей и работников в области образования, занятости, промышленности и отдыха. В соответствии с экономическими и социально-политическими требованиями, SAFFA представила идеал модели жизни женщин, включающий в себя три этапа: работа до замужества, материнство и возвращение на рынок труда после декретного отпуска. Кроме того, было замечено, что женщины способны погасить негативные последствия в быстро меняющемся мире, распространяя гармонию внутри и за пределами своих семей. SAFFA работала в том числе и для того, чтобы мужчины смогли осознать необходимость и значимость услуг, оказываемых женщинами всему обществу и, следовательно, были бы мотивированы устранить дискриминацию в отношении женщин. Доходы с обеих выставок позволили финансово обеспечить организации женской взаимопомощи.

Выставку, организованную и оформленную исключительно женщинами, увидели 1,9 млн посетителей. Также во время второй выставки SAFFA вышла в свет книга  «Женщины в клетке» (), часто упоминаемая как швейцарская версия книги Симоны де Бовуар «Второй пол», изданная в 1949 году.

Демонстрация женской солидарности на выставке была представлена в новаторской и весьма заметной форме — ротондами. На них были представлены такие темы, как «Мой дом — мой мир», «Иглы и нити» и «На кухне», которые вызвали живой интерес домохозяек. SAFFA 1958 года была отмечена голосованием по вопросу избирательного права женщин. Организаторы не проявили себя слишком воинственными и даже создали ротонду «Рай для мужчин». На участке, зарезервированном для театральной выставки, Йорг Шнайдер () представил комедию «Лисистрата».

Женщины вносят различные идеи, которые являются инновационными для этой эпохи. Одной из таких идей было создание оркестра, игравшего на концерте при открытии выставки. Этот оркестр состоял исключительно из женщин-музыкантов. Его дирижёром стала первая в Швейцарии женщина-руководитель оркестра Хеди Салька (). Оркестр исполнил написанное Фернанде Пейро (Fernande Peyrot) специально для SAFFA 1958 года произведение Intrada.. Она сыграла в одной из главных церквей Цюриха Вассеркирхе в присутствии членов Федерального совета.

Выставка имела грандиозный успех и принесла существенную финансовую прибыль, которая была использована для помощи ассоциациям женской солидарности. Остров Саффа теперь является частью территориальных вод, принадлежащих в кантону Цюрих.. Швейцарская почта выпустила марку с изображением SAFFA..

Saffa в 2020 году 
Федеральный совет Швейцарии в феврале 2007 года подписал Факультативный протокол в дополнение к Конвенции за правовое и формальное признание полноправия женщин в Швейцарии. Интернет-платформа frauennet.ch предлагает в третий раз провести выставку SAFFA и вновь на острове Saffa в Цюрихе. Реализация проекта задерживается из-за финансовых трудностей. Альянс F, известный как Федерация швейцарских женских ассоциаций (), готовится к третьей выставке Saffa. Для этой цели создана ассоциация «Горизонт 2020» и начат проект «2020 — женский взгляд на будущее».. Проект ставит перед собой задачу представить идеи и видение общества будущего с женской точки зрения, и представить это широкой общественности в дидактической форме.
. Первая веб-презентация была осуществлена в 2013 году и является этапом по осуществлению выставки SAFFA 2020.

Проект−2020 «Женский взгляд в будущее» курируют три женщины-депутата Федерального Совета Дорис Лойтхард, Симонетта Соммаруга и Эвелин Видмер-Шлумпф, а также бывший Президент Швейцарской Конфедерации Мишлин Кальми-Рей (Micheline Calmy-Rey ).

Примечания

См. также 
 Женское избирательное право в Швейцарии

Библиография 
 Sibylle Brändli: Der Supermarkt im Kopf: Konsumkultur und Wohlstand in der Schweiz nach 1945. Böhlau Verlag, Wien, 2000,  ISBN 9783205992646 
 Marie-Louise Barben, Elisabeth Ryter: Verflixt und zugenähnt. Frauenberufsbildung - Frauenerwerbsarbeit 1888 - 1988. Berne, 1988,  ISBN 9783905278330 
 M. Beyeler: La SAFFA (Schweiz. Ausstellung für Frauenarbeit) de 1958 à Zurich: son architecture et ses architectes. Disseration, Lausanne 1999 
 Dorothee Huber: Die Tugend der Pas. Zu den beiden historischen Ausstellungen für Frauenarbeit (SAFFA 1928 et 1958). Dans: Ausstellungen - Darstellungen, Beiträge zum Diplomwahlfach "Frauen in der Geschichte des Bauens", Vol. 3, Petra Stojanik (pbl), Lehrstuhl Flore Ruchat-Roncati ETHZ, Zürich 1995

Ссылки 
 Фотографии Saffa 1958 на сайте швейцарского социального архива

1928 год в Швейцарии
1958 год в Швейцарии
2020 год в Швейцарии
Феминизм в Швейцарии
Выставки
Культура Цюриха